Le col de la Portette peut désigner :
 le col de la Portette, un col en France, en Haute-Savoie, dans le massif du Giffre ;
 le col de la Portette, un col en France, dans la Drôme, dans le massif du Vercors.